
Termin -{GALP}- ima više značenja.

 Galaninu sličan peptid, neuropeptid
 Gliceraldehid 3-fosfat, fosfatni estar šećera gliceraldehida